Wüstes Schloss steht für:

 Wüstes Schloss Hayn, Wermsdorfer Forst, Sachsen, siehe Wermsdorfer Forst #Wüstes Schloss Hayn

Burgen in Tschechien (deutscher Name)
 Burg Bukovina, Okres Znojmo
 Burg Puchart, Okres Přerov
 Burg Fredevald, Okres Děčín
 Chřibský hrádek (Unterer Karlstein), Okres Děčín
 Kyjovský hrádek (Oberer Karlstein), Okres Děčín

Siehe auch:
 Wüstenschloss